Митрополит Евге́ний (в миру Алексе́й Серге́евич Ку́льберг; род. 25 сентября 1972, Москва) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, глава Екатеринбургской митрополии. Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации (c 2020 года).

Тезоименитство —  (память страстотерпца праведного врача Евгения Боткина).

Биография 
Родился 25 сентября 1972 года в Подмосковье в семье военных инженеров. Крещён в младенчестве.

В 1989 году окончил десять классов Мещеринской средней школы в Ступинском районе Московской области. Поступил в РадиоВТУЗ Московского авиационного института.

В 1995 году окончил Московский авиационный институт и поступил в Православный Свято-Тихоновский богословский институт на заочное отделение.

В 1990—2004 годах работал по специальности инженер-системотехник в Центральном научно-исследовательском радиотехническом институте имени А. И. Берга в Москве.

В 1992 вместе со старшим братом Николаем стал прихожанином храма святителя Николая в Пыжах, настоятелем которого был священник Александр Шаргунов. С тех пор братья активно участвовали в реализации многочисленных общественно-политических проектов. С 1993 года Алексей алтарничал в этом храме.

18 января 2003 года вместе с ещё пятью активистами участвовал в разгроме выставки «Осторожно, религия!» в Сахаровском центре в Москве.

15 марта 2004 года был рукоположён архиепископом Ярославским и Ростовским Кириллом (Наконечным) в сан диакона в Николо-Сольбинском монастыре Ярославской епархии. 12 июля был рукоположён во священника архиепископом Кириллом (Наконечным) в Николо-Сольбинском монастыре.

22 ноября 2004 года назначен настоятелем храма Рождества Богородицы села Великого Ярославской епархии. Начал службы в полуразрушенном храме; занялся вместе с местными жителями реставрацией Кремля; инициировал выпуск православной газеты; создал Центр детского творчества. Активно участвовал в подготовке официальных торжеств, посвящённых Полтавской битве.

23 апреля 2007 года одновременно назначен духовником Ярославской губернской гимназии имени святителя Игнатия Брянчанинова и руководителем отдела образования и катехизации Ярославской епархии.

10 октября 2009 года одновременно назначен настоятелем Сретенского храма города Ярославля.

12 ноября 2012 года освобождён от всех послушаний и перешёл в клир Екатеринбургской епархии, куда годом ранее был переведён его правящий архиерей архиепископ Кирилл (Наконечный).

С 7 декабря 2012 года по 14 октября 2014 года был настоятелем воссозданного храма-колокольни в честь великомученика Максимилиана в Екатеринбурге, называемого также «Большой Златоуст».

С 2 декабря 2012 года по 24 марта 2015 года был председателем отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, затем стал председателем отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

С 28 декабря 2012 года стал благочинным Ивановского округа города Екатеринбурга.

В 2014 году защитил диплом в Екатеринбургской духовной семинарии.

14 октября 2014 года был назначен настоятелем храма в честь Вознесения Господня — архиерейского подворья.

15 марта 2015 года был назначен первым помощником правящего архиерея Екатеринбургской епархии.

В ноябре 2015 года в качестве первого помощника правящего архиерея участвовал с докладом в Екатеринбургских Рождественских чтениях.

Архиерейство 

15 июля 2016 года решением Священного синода Русской православной церкви был избран епископом Среднеуральским, викарием Екатеринбургской епархии. 16 июля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил монашеский постриг протоиерея Алексия Кульберга с наречением имени Евгений в честь святого врача Евгения Боткина, канонизированного 3 февраля того же года. 17 июля в Троицком храме Свято-Троицкой Сергиевой лавры в канун дня памяти преподобного Сергия Радонежского патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл иеромонаха Евгения в сан архимандрита. Вечером в Тронном зале Патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой лавры состоялось наречение архимандрита Евгения во епископа Среднеуральского. 1 августа хиротонисан во епископа за Божественной литургией в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре.

С 9 октября 2017 года по 15 октября 2018 года исполнял обязанности наместника (игумена) мужского монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма города Екатеринбурга.

14 мая 2018 года Священным синодом назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским.

11 марта 2020 года Священным синодом назначен заместителем председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви.

25 августа 2020 года Священным синодом назначен викарием патриарха Московского и всея Руси с титулом «Бронницкий» и с освобождением его от управления Нижнетагильской епархией, а также наместником Московского Донского ставропигиального мужского монастыря и председателем Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

8 декабря 2020 решением Священного синода избран преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии с освобождением его от должности наместника Донского монастыря и с сохранением за ним должности председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

25 декабря 2020 года в домовом храме Всех Святых, в земле Русской просиявших, патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл епископа Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в сан митрополита.

Награды 
 Орден преподобного Серафима Саровского III степени (25 сентября 2022) — во внимание к служению и в связи с 50-летием со дня рождения.

Прочие сведения 
В 2017 году в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга рассматривалось дело Соколовского. Одним из свидетелей защиты был Алексей Мосин, заведующий кафедрой истории в Миссионерском институте Екатеринбургской епархии. 4 апреля 2017 года в судебном заседании Мосин заявил, что ролики Соколовского не оскорбили его чувств. По словам Мосина, на следующий день после его выступления в суде по делу Соколовского ректору Миссионерского института позвонил епископ Евгений (Кульберг). Епископ поинтересовался, почему сотрудники института защищают Соколовского. По словам Мосина, ректор института попросила его не участвовать в либеральных акциях и не давать интервью СМИ. Она напомнила профессору, что в таких случаях в епархиальных учреждениях принято получать благословение. Мосин тут же написал заявление об уходе из института по собственному желанию, которое было удовлетворено через два месяца — в июне 2017 года. Епископ заявил, что не требовал увольнения профессора, а хотел с ним побеседовать. По мнению епископа Евгения, так как Миссионерский институт учреждён епархией, то было бы странно, если бы «мы не интересовались, чем занимается сотрудник, который у нас работает». Епископ Евгений осудил публикацию Соколовским видео о ловле покемонов в храме, отметив что «ужасает даже не тот факт, что этот молодой человек пришёл в церковь и понажимал на кнопки на своём телефоне, а то, что он снял репортаж уничижительного характера, в котором позволяет высказываться о Церкви в пренебрежительном формате», а также выразил намерение встретиться с видеоблогером в правоохранительных органах и лично провести с ним беседу об уважении к религии.

Митрополит Евгений имеет личный канал в Телеграме, (@mitropolitEKB).

Примечания

Ссылки 
 Евгений, епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии (Кульберг Алексей Сергеевич). // Патриархия.Ru

 интервью
 У нас в гостях: Алексей Кульберг, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, настоятель храма Большой Златоуст, 14.04.2014
 Новый год неофита // «Фома», 31 декабря 2015
 Епископ Евгений (Кульберг): «Жизнь христианина — это всегда восхождение» // pravoslavie.fm, 04.04.2017

Выпускники Московского авиационного института
Выпускники ПСТГУ
Митрополиты Русской православной церкви
Персоналии:Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев
Нижнетагильская епархия
Наместники Донского монастыря
Председатели Синодальных отделов Московского патриархата
Екатеринбургская митрополия